

Musica
Lucio – album di Lucio Dalla

Onomastica
Lucio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Lúcio – pseudonimo di Lucimar Ferreira da Silva, calciatore brasiliano
Lúcio – pseudonimo di Lúcio Carlos Cajueiro Souza, calciatore brasiliano
Lúcio o Lúcio Bala – pseudonimo di Lucenilde Pereira da Silva, calciatore brasiliano
Annibale Lucio – scrittore, poeta e traduttore dalmata
Desiderato Lucio – notaio, diplomatico e Cancellier Grande di Venezia
Flavio Lucio – politico dell'Impero romano
Francesco Lucio – compositore e organista veneziano
Giovanni Lucio – storico e letterato dalmata
Pietro Lucio – poeta e umanista belga di origine fiamminga
Shannon Lucio – attrice statunitense

Geografia
 Monte Lucio – castello medievale di Quattro Castella, Reggio Emilia.
 Passo San Lucio – situato nelle Prealpi Luganesi tra la Svizzera e l'Italia.

Pagine correlate
Lucius
Lucia (disambigua)
Papa Lucio
San Lucio